Iridella – linea di giocattoli prodotta dalla Mattel
 Iridella – serie televisiva animata tratta dalla linea di giocattoli omonima
 Iridella e il ladro di stelle – film d'animazione sequel della serie televisiva Iridella